Сельское поселение Богдановка — сельское поселение в Самарской области:

 Сельское поселение Богдановка — в составе Кинельского района.
 Сельское поселение Богдановка — в составе Нефтегорского района.

См. также 
 Богдановка